Al citar a Crantor podemos estar refiriéndonos a:

Crantor de Cilicia, filósofo de la escuela platónica.
 Crantor, personaje de la mitología griega.